Símbolo - termo utilizado em semiótica e teoria da comunicação.
 Símbolo (identidade visual) - elemento gráfico que compõe uma marca.
 Credo ou Símbolo dos Apóstolos.
 Símbolo religioso
 Símbolo maçônico.
 Símbolo matemático.
 Símbolo musical.
 Símbolo químico.
 Símbolos monetários
 Simbologia vexilológica
 Símbolos Olímpicos
 Símbolo Sexual

Desambiguação